Tvarožná bezeichnet

 eine Gemeinde im Okres Kežmarok, Slowakei; siehe Tvarožná (Slowakei)
 eine Gemeinde im Okres Brno-venkov, Tschechien; siehe Tvarožná (Tschechien)
 einem Ortsteil der Gemeinde Bobrovník, Okres Liptovský Mikuláš, Slowakei